Kirsch steht für:

 Kirsch, ein Obstbrand aus vergorenen Kirschen, siehe Kirschwasser
 Kirsch (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Kirsch (Fahrradhersteller), deutsches Großhandelshaus für Fahrzeugbedarf
 Kirsch (Album), Studioalbum des österreichischen Rappers Crack Ignaz
 Kirsch (Longuich) Ortsteil der Gemeinde Longuich-Kirsch in Rheinland-Pfalz
 Kirsch-lès-Sierck, französische Gemeinde im Département Moselle
 Kirsch Planing Mill, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Kirsch-Blatthähnchen
 Kirsch-Operator
 Kiersch
 Kirch